Wana puede tener los siguientes significados:

 Una echinoidea hawaiana. 
 Wana (canción), una canción del grupo japonés Candies. 
 Wana (telecomunicaciones), una compañía de telecomunicaciones de Marruecos.
 'Wana' significa 'descubrir' en el idioma shona.

Música
 Wana, sencillo de la banda japonesa 12012.
Wana, proyecto musical creado por Juan José González Hernández, nacido en la Ciudad de México y creador del sello Mexicano "Huum Records"

Lugares 
 Wana (Pakistán), una localidad en Pakistán.
 Wana, West Virginia